

Toponymes

Sucupira est une municipalité de l'État du Tocantins
 Sucupira do Norte est une municipalité de l'État du Maranhão
 Sucupira do Riachão est une municipalité du Maranhão

Biologie
 Le sucupira est un arbre d'Amérique du Sud, surtout présent au Brésil, utilisé essentiellement pour faire des planchers.

Télévision 
 Sucupira, est une telenovela chilienne (1996).

Homonymie de toponyme